Банье́р-де-Биго́р (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхние Пиренеи. Входит в состав округа Баньер-де-Бигор.

Код INSEE кантона — 6504. Всего в кантон Баньер-де-Бигор входят 19 коммун, из них главной коммуной является Баньер-де-Бигор.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 13 431 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Баньер-де-Бигор на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхние Пиренеи на сайте INSEE

Кантоны департамента Верхние Пиренеи